Aïchaoui peut désigner :
 un kabyle du âarch des Aïth Aïcha en Algérie.

Patronyme 

 Mohamed El Aïchaoui, une personnalité journalistique et politique algérienne.